Мече́ть Нурулла́ (, «Сенная» и «Седьмая соборная мечеть»), Казань, Россия — культовое сооружение, построенное в центре исторического Сенного базара в Старо-Татарской слободе, на улице Московская в 1845—1849 архитектором А. И. Песке при поддержке советников коммерции братьев Ибрагима (1806—1886) и Исхака (1810—1884) Юнусовых на средства, завещанные их отцом — купцом первой гильдии Губайдуллой Юнусовым (1776—1849). Автор проекта — А. К. Ломан.

Архитектура 
Мечеть является двухэтажной, имеет зал с куполом и трехэтажным цилиндрическим минаретом по южному входу. Украшение мечети подобно таковым из средневековой Волжской Булгарии и Ближнего Востока.

История 
В 1890—1908 годах обязанности имам-хатиба исполнял видный общественный и политический деятель, издатель газеты «Азат» Габдулла Абдулкаримович Апанаев.

Мечеть была закрыта постановлением ЦИК Татарской автономной республики от 16 ноября 1929 года, а минарет разобран. До 1992 года мечеть использовалась для жилья и офисов. Постановлением Совета Министров Татарской АССР № 601 от 23.01.1981 была признана памятником архитектуры.

В 1992 году мечеть была переименована в «Нурулла» и была возвращена верующим. В 1990—1995 восстановлена Р. В. Билаловым, тогда же был восстановлен минарет.

Галерея

Ссылки 
  Мечеть «Нурулла» на портале «Мечети России»

Культовые сооружения, построенные в 1849 году
Суннитские мечети
Старая Татарская слобода (Казань)